Любовь и анархия:
 «Любовь и анархия» () — хельсинкский международный кинофестиваль.
 «» () — шведский телесериал режиссёра Лизы Лангсет, вышедший в 2020 году на Netflix.
 «» () — итальянский фильм режиссёра Лины Вертмюллер, вышедший в 1973 году.